X-Ray steht für:
 X-Strahlen, engl. Bezeichnung der Röntgenstrahlung
 Sandstone X-Ray, amerikanischer Kernwaffentest, siehe Operation Sandstone
 X als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 X-Ray (Band), Musikgruppe
 X-Ray, Landezone in der Schlacht im Ia-Drang-Tal

Xray steht für:
 Xray, ehemaliger Name von „Instruments-abc“, Teil der Apple-Entwicklungsumgebung Xcode
 Xray, Tool für ein E-Book, siehe Amazon Kindle #Kindle Paperwhite

XRAY steht für:
 XRAY, Eigenbezeichnung der Independent Radio Station KXRY

Abkürzung